International Web Rule Symposium (RuleML) jest corocznym międzynarodowym sympozjum poświęconym badaniom, zastosowaniom, językom i standardom dotyczącym regułowych systemów ekspertowych oraz programowania logicznego. RuleML jest wiodącą konferencją w dziedzinach Semantic Web, logiki i sztucznej inteligencji łączącą akademickie oraz biznesowe aspekty reguł i ich zastosowania jako części stosu semantycznego.

Historia i poprzednie edycje 
Historia cyklu RuleML sięga 2002 roku, od kiedy to odbywa się on nieprzerwanie; z początku jako warsztaty, następnie (2005 i 2006) jako konferencje, a od 2007 jako międzynarodowe sympozjum.

 RuleML-2016: Tenth International Web Rule Symposium
 
 RuleML-2014: Eighth International Web Rule Symposium
 RuleML-2013: Seventh International Web Rule Symposium
 RuleML-2012: Sixth International Web Rule Symposium
 RuleML-2011: Fifth International Web Rule Symposium
 RuleML-2010: Fourth International Web Rule Symposium
 
 RuleML-2009: Third International Web Rule Symposium
 RuleML-2008: Second International Web Rule Symposium
 RuleML-2007: First International Web Rule Symposium
 RuleML-2006: Second International Conference on Rules and Rule Markup Languages for the Web
 Special Workshop on Reaction Rules
 
 RuleML-2004: Third International Workshop on Rules and Rule Markup Languages for the Semantic Web
 RuleML-2003: Second International Workshop on Rules and Rule Markup Languages for the Semantic Web
 RuleML-2002: First International Workshop on Rule Markup Languages for Business Rules on the Semantic Web

Lista konferencji/sympozjów RuleML i opublikowanych prac naukowych dostępna jest online, w bibliografii DBLP , tworzonej przez Uniwersytet w Trewirze.

International Rule Challenge 

International Rule Challenge jest od 2007 roku jednym z głównych punktów programu sympozjów RuleML.
Składają się nań prototypy, analizy porównawcze, analizy przypadku, przykłady najlepszych praktyk (best practices; takich jak modele, czy wzorce projektowe), a także implementacje systemów regułowych.

 10th RuleML-2016 International Rule Challenge
 9th RuleML-2015 International Rule Challenge
 8th RuleML-2014 International Rule Challenge
 7th RuleML-2013 International Rule Challenge
 6th RuleML-2012 International Rule Challenge
 5th RuleML-2011 International Rule Challenge
 4th RuleML-2010 International Rule Challenge
 3rd RuleML-2009 International Rule Challenge
 
 1st RuleML-2007 International Rule Challenge

Zgłoszone i zaakceptowane prototypy lub plakaty oraz prace są publikowane odpowiednio w  i .

RuleML Doctoral Consortium 
Od 2011 roku Sympozjum RuleML organizuje także spotkania dla doktorantów.

 6th RuleML-2016 Doctoral Consortium
 5th RuleML-2015 Doctoral Consortium
 4th RuleML-2014 Doctoral Consortium
 3rd RuleML-2013 Doctoral Consortium
 2nd RuleML-2012 Doctoral Consortium
 1st RuleML-2011 Doctoral Consortium

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Strona RuleML

Konferencje_informatyczne
Sztuczna_inteligencja